Cultura FM (Brasília) - emissora de rádio instalada em Brasília, Distrito Federal
 Cultura FM (Porto Velho) - emissora de rádio instalada em Porto Velho, Rondônia
 Cultura FM (São Paulo) - emissora de rádio instalada em São Paulo, SP
 Cultura FM (Santa Maria) - emissora de rádio instalada em Santa Maria, Rio Grande do Sul
 Cultura FM (Uberlândia) - emissora de rádio instalada em Uberlândia, Minas Gerais
 FM Cultura (Porto Alegre) - emissora de rádio instalada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 FM Cultura (Teresina) - emissora de rádio instalada em Teresina, Piauí
 Rádio Cultura (Araraquara) - emissora de rádio instalada em Araraquara, São Paulo
 Rádio Cultura (Bagé) - emissora de rádio instalada em Bagé, Rio Grande do Sul
 Rádio Cultura (Curitiba) - emissora de rádio instalada em Curitiba, Paraná
 Rádio Cultura (Florianópolis) - emissora de rádio instalada em Florianópolis, Santa Catarina
 Rádio Cultura (Guarabira) - emissora de rádio instalada em Guarabira, Paraíba
 Rádio Cultura (Maringá) - emissora de rádio instalada em Maringá, Paraná
 Rádio Cultura (Pelotas) - emissora de rádio instalada em Pelotas, Rio Grande do Sul
 Rádio Cultura (Salvador) - emissora de rádio instalada em Salvador, Bahia
 Rádio Cultura (Santos) - emissora de rádio instalada em Santos, São Paulo
 Rádio Cultura (Santos Dumont) - emissora de rádio instalada em Santos Dumont, Minas Gerais
 Rádio Cultura (São Raimundo Nonato) - emissora de rádio instalada em São Raimundo Nonato, Piauí
 Rádio Cultura (Valença) - emissora de rádio instalada em Valença, Rio de Janeiro
 Rádio Cultura Brasil - emissora de rádio instalada em São Paulo, SP
 Rádio Cultura do Amazonas - emissora de rádio instalada em Manaus, Amazonas
 Rádio Cultura Riograndina - emissora de rádio de Rio Grande, Rio Grande do Sul

Ou ainda:
 Cidade FM (Porto Alegre) - extinta emissora de rádio instalada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, antiga Cultura Pop FM
 Difusora FM (Imperatriz) - emissora de rádio instalada em Imperatriz, Maranhão, antiga Cultura FM

Cultura